La avenida La Molina, avenida La Universidad o conocida en su último tramo como carretera a Cieneguilla, es una vía metropolitana de la ciudad de Lima y una de las más importantes del distrito de La Molina. Se extiende de norte a sur y luego de oeste a este, empezando en el distrito de Ate y culminando en el distrito de Pachacámac, a partir de ahí cambia de nombre a avenida Cieneguilla.

Recorrido e hitos urbanos

Distrito de Ate 
La avenida La Molina tiene su origen en el distrito de Ate, como continuación de la avenida Los Ruiseñores en el cruce con la carretera Central, zona conocida popularmente como el óvalo Santa Anita. Este sector se caracteriza por la presencia de paraderos de transporte informal y abundante comercio ambulatorio invadiendo las veredas, lo que ocasiona problemas de tránsito y una alta inseguridad. El tramo que atraviesa el distrito de Ate comprende una zona industrial entre la carretera Central y la avenida Separadora Industrial. También se encuentran las tiendas Wong y Promart Homecenter, en cuyas proximidades se ha reportado una alta incidencia delictiva y el ejercicio de prostitución transexual clandestina.

Distrito de La Molina 
En la avenida Separadora Industrial, inicia el tramo que recorre el distrito de La Molina y que es además la parte más larga de la avenida así como la más tranquila y segura. En su cruce con la avenida Constructores se encuentran restaurantes en medio de una zona comercial hasta su cruce con la Avenida La Fontana. Donde se encuentran también los hipermercados Metro y Plaza Vea, como también el Mercado Santa Rosa.

También se cruza con la avenida Javier Prado Este, una zona muy transitada donde se encuentran los servicios del corredor rojo 201, el expreso 202, 206, 209 y la 204. Esta última recorre y culmina toda la avenida La Molina. También se encuentra el óvalo La Fontana y el centro comercial La Rotonda. Terminada esta parte comercial se llega al cruce con la avenida Alameda del Corregidor, donde se encuentra el asentamiento humano Las Hormigas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Instituto de Desarrollo Agroindustrial. Al llegar aquí la avenida toma un toque más verde y agrícola, pasando a llamarse avenida La Universidad, se aprecia la presencia de áreas verdes y árboles bien cuidados. Aquí también se encuentra la Estación Agrícola de La Molina, la Universidad Nacional Agraria La Molina y la asociación Estación Experimental. junto con zonas exclusivas de la universidad como el jardín botánico. Esta zona conocida popularmente como La Agraria acaba en el cruce con la avenida Flora Tristán.

Después, en el cruce con la avenida Melgarejo, se encuentra el cementerio La Planicie, el Cetpro Virgen de Las Mercedes y la Escuela Superior de Guerra Aérea. Luego la avenida toma un toque más despejado donde solo se pueden observar grandes árboles ya que pasa por el Cluster B Escuela De Equitación Del Ejército y todo lo que rodea a la urbanización La Rinconada Alta.

Después se encuentra el cruce con la avenida Ricardo Elías Aparicio, mejor conocido popularmente como Molicentro, gracias al centro comercial del mismo nombre, la avenida toma un toque más comercial y bancario, pues tiene varios centros pagos y finanzas, también Boticas y Restaurantes, también se encuentra el hipermercado Tottus y el Promart Homecenter, como también los centros comerciales La Rinconada y Molicentro. Después se encuentra el colegio Aurelio Miró Quesada y al lado el restaurante campestre El Misti, luego nos encontramos en una zona donde se ubican los negocios de puras ferreterías conocida popularmente como El Cañón, cuyo nombre es tomado gracias al gran monumento de un cañón, hecho en honor a los caídos del Combate de la Rinconada de Ate, monumento que está ubicado al frente de estos negocios, en la misma avenida.

Ya después la avenida empieza a tener un toque más desolado y liberado al pasar por las zonas de Rinconada del Lago y Las Lagunas, donde no se encuentra nada en especial más que palos de contención que cubren la urbanización Las Lagunas y una zona totalmente desalojada hacia el DeporClub, después al costado encontramos un terreno grande de puros cerros propiedad de Incomac, dónde se encuentran propagandas y números de contactos acerca de ellos.

Siguiendo la ruta la avenida pasa por la urbanización El Sol De La Molina, aquí vuelve completamente la parte residencial, la vía suele estar despejada al igual que silenciosa pero conservando la seguridad y tranquilidad que brinda el distrito, los terrenos aquí suelen ser muy grandes y algunos siguen sin ser vendidos desde ya un par de décadas, entre los hitos urbanos se encuentra el Museo de Autos, la Universidad UCAL, el colegio La Molina Christian Schools, colegio Skinner, y el hipermercado Wong Cencosud, como también el jardín de niños Paradise Kids y el colegio bilingüe Lisoft.

Después la avenida pasa por la urbanización Musa, una zona popular que según su ingreso per cápita, está conformado por familias de nivel socioeconómico medio alto y medio . Conformando desde su inicio, zonas como Las Flores de La Molina, Los Arbolitos y Los Jazmínes (antes llamado "Espalda del Minicomplejo"). Está ubicada en las cuadras 46 y 47 de la avenida La Molina, aunque se le suele llamar carretera a Cieneguilla km 10.5. Entre sus hitos urbanos se encuentra el colegio San José Marello ex C.N.Mx. 1220, el complejo deportivo municipal César Vidaurre Reina Farje, el mercado cooperativo Musa, la Depincri La Molina-Cieneguilla y el Estadio Municipal de La Molina. La avenida cruza solamente la parte comercial de Musa donde se encuentra un boulevard y diversos restaurantes como la pollería Leña y Carbón, etc. Esta zona no suele ser muy transitada por los vecinos de la urbanización en sí, sino por la gente de Manchay y Cieneguilla ya que es su centro laboral principal en lo que albañilería y ser comerciantes se refiere.

La urbanización acaba en el depósito municipal de la Molina y en esa misma cuadra se encuentra el fin del distrito de La Molina. Es en la cuadra 48 de la av. La Molina (cerca a la Asociación de Vivienda Los Sauces) dónde empieza el distrito de Pachacámac y al frente se encuentra también la "Arenera La Molina" dónde también se marca el límite distrital con Pachacámac.

Distrito de Pachacámac 
A partir de aquí a la avenida ya se le conoce oficialmente como carretera a Cieneguilla km 11; sin embargo, el municipio de Pachacámac lo sigue apodando como avenida La Molina, aquí la avenida pasa por las Cooperativas de Vivienda El Paraíso de La Molina, Las Dunas y El Oasis, como también por la Asociación Palmeras de Pachacámac. En el que se encuentran muchísimos negocios de albañilería, mecánica, plomería, carpintería, etc. Aquí hay mucha desinformación de la gente en cuanto a las direcciones de sus negocios y casas se refiere, pues en varios dicen que se ubican en Musa - La Molina o que ellos forman parte del distrito de La Molina, lo cual es totalmente falso ya que todo esto pertenece y siempre ha estado en la jurisdicción de Pachacámac, muchísimas calles en esta zona faltan ser asfaltadas y hay mucha ausencia de veredas, por lo que la avenida toma un toque más arenoso e informal. Después ya se encuentra el cruce con la avenida Víctor Malásquez o mejor conocido popularmente como la "curva de Manchay", aquí se encuentran muchos negocios de restaurantes y es una zona comercial de todo tipo, sin embargo, la falta de limpieza y seguridad suele ser muy presenciada. En ese mismo punto la avenida pasa por el AA.HH Paul Poblet. A partir de aquí la avenida ya se convierte oficialmente en avenida Cieneguilla o simplemente continúa al nombre de carretera Cieneguilla; sin embargo, ya no se registra con el nombre de avenida La Molina. Cabe resaltar que en este punto el distrito de Pachacámac todavía continúa. El trayecto continuo todavía sigue formando parte de la jurisdicción de Pachacámac hasta el cartel de "Bienvenidos a Cieneguilla" donde ya se marca su límite distrital con el distrito de Cieneguilla, justo en la zona llamada Los Industriales. En este punto también se encuentra el último Paradero de la Línea 204.

Referencias

Enlaces externos
https://www.youtube.com/watch?v=GHR04rDWRFQ
http://www.munlima.gob.pe/noticias/item/37330-municipalidad-de-lima-inicio-ultima-etapa-de-asfaltado-de-nueva-avenida-la-molina

La Molina
Distrito de La Molina
Distrito de Ate
Distrito de Pachacámac
Distrito de Cieneguilla